Aceasta este lista celor 236 de comune din departamentul  Haute-Corse  din Franța.

 (CAB) Communauté d'agglomération de Bastia, creată în 2002.

Notes

Haute-Corse